

Geografia
 Hyndman – borough degli Stati Uniti d'America, nella contea di Bedford nello Stato della Pennsylvania

Persone
 Abigail Hyndman – modella britannica
 Emerson Hyndman – calciatore statunitense
 Henry Hyndman – politico britannico